Обуховка — название географических объектов.

Казахстан 
 Обуховка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Обуховка — название села Булакты в Алакольском районе Алматинской области до 1990-х годов.

Россия 
 Обуховка — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Обуховка — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Обуховка — исчезнувшее село в Советском районе Крыма.
 Обуховка — деревня в Большесолдатском районе Курской области.
 Обуховка — деревня в Глушковском районе Курской области.
 Обуховка — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Обуховка — село в Кореневском районе Курской области.
 Обуховка — деревня в Чамзинском районе Мордовии.
 Обуховка — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Обуховка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Обуховка — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Обуховка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Обуховка — деревня в Новоспасском районе Ульяновской области, упразднена в 2002 г.
 Обуховка — река в Марий Эл, приток Волги.
 Обуховка — река в Свердловской области, приток Ницы.

Украина 
 Обуховка (до 2016 года — Кировское) — посёлок в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Обуховка — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Обуховка — село в Братском районе Николаевской области.
 Обуховка — село в Двуречанском районе Харьковской области.

См. также 
 Великая Обуховка
 Малая Обуховка
 Обухов
 Обухова
 Обухово
 Обуховская
 Обуховский